Varna puede referirse a:

Lugares 
 Varna, ciudad del este de Bulgaria, situada a orillas del mar Negro.
 Varna, una de las provincias de Bulgaria.
 Varna (en alemán Vahrn), municipio italiano perteneciente a la provincia autónoma de Bolzano.
 Cultura de Varna, desarrollada en la región de Varna (Bulgaria) entre el 4400 y el 4100 a. C.
 Necrópolis de Varna (Bulgaria), yacimiento arqueológico funerario que da nombre a la cultura de Varna.

Hinduismo 
 varna, cada una de las cuatro castas establecidas por el hinduismo.